Амадор има више значења:

 Амадор (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Амадор (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Амадор (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику